Номоканоны (VI—VII века) — византийские сборники церковных правил и касающихся церкви императорских указов (новелл).
 Покаянные номоканоны (пенитенциалы, канонарии) — эпитимийные (покаянные) номоканоны, заменявшие публичные церковные покаяния непубличными и благочестием

Примечания